

Cinema e televisione
Jasmine – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
Jasmine – film del 2013 diretto da Alain Ughetto
 Jasmine – show televisivo poliziesco del Québec
 Jasmine – Principessa Disney protagonista del 31° classico Disney Aladdin (1992)
 Jasmine – personaggio del fumetto Next Men
 Jasmine – personaggio della serie Pokémon
 Jasmine – personaggio della serie televisiva Angel

Musica
Jasmine – cantante pop italiana
Jasmine – cantante schlager finlandese
Jasmine – album di Keith Jarrett e Charlie Haden del 2010

Onomastica
Jasmine – forma inglese e francese del nome proprio di persona femminile Gelsomina

Cucina
 Jasmine – varietà di riso originaria del sud-est asiatico

Altro
 Jasmine – sistema object database sviluppato da Fujitsu in Giappone e in seguito commercializzato per un periodo da Computer Associates
 Jasmine: The Battle for the Mid-Realm – gioco di ruolo a carte